{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных команд
|ориг_название      = Latvijas jaukto komandu čempionāts 2019
|год                = 2019
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Рига
|арена              = Kērlinga halle
|дата               = 10—12 мая 2019
|посещаемость       = 
|победитель         = RKK/Rudzīte (MIX) (Елена Рудзите)
|победители         = 
|титул              = 2
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = Ансис Регжа
|четвёртый          = 
|третий             = Даце Регжа
|второй             = Aivars Gavars
|первый             = Antra Zvane
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = SK OB/Regža (MIX) (Ансис Регжа)
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = 
|пред               = 
|след               = 2020 
}}16-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных команд 2019 проводился с 10 по 12 мая 2019 в городе Рига на арене «Kērlinga halle».

Победитель чемпионата получал право представлять Латвию как её смешанная сборная команда на чемпионате мира 2019.

В чемпионате принимало участие 2 команды.

Победителями чемпионата стала команда RKK/Rudzīte (MIX) (скип Елена Рудзите; 2-й чемпионский титул команды RKK (MIX); Елена Рудзите стала чемпионом среди смешанных команд во 2-й раз как игрок и впервые как скип), победившая в финале команду SK OB/Regža (MIX) (скип Ансис Регжа).

 Формат соревнований 
Команды играют серию матчей до трёх побед одной из команд (максимум пять матчей).

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Серия матчей до трёх побед 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20|1
!width=20|2
!width=20|3
!width=20|4
!width=20|5
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
|A1||align=left|RKK/Rudzīte (MIX) || 2 || 9 ||7 ||9 ||8 || 3 || 2 ||1
|-
|A2||align=left|SK OB/Regža (MIX) ||9 ||10 || 2 || 7 || 5 || 2 || 3 ||2
|}Матч 1. 10 мая, 19:00Матч 2. 11 мая, 10:00Матч 3. 11 мая, 16:30Матч 4. 12 мая, 10:00Матч 5.' 12 мая, 16:30''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар 2018

Спорт в Латвии в 2019 году
Чемпионаты Латвии по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Риге
Май 2019 года